Kevin Patrick Foley, mais conhecido como Kevin Foley (Luton, 1 de novembro de 1984), é um futebolista inglês naturalizado irlandês que atua como lateral-direito e meia. Atualmente, joga pelo .

Carreira em clubes

Kevin Foley foi formado nas categorias de base do Luton Town, clube da sua cidade natal, Luton. Jogou lá por doze anos, sendo cinco como profissional, e conquistou uma Football League One (equivalente à terceira divisão), em 2005.

Em 2007, recebeu a oportunidade de atuar pelo . No Wolverhampton, conquistou uma Football League Championship (equivalente à segunda divisão), em 2009, título que colocou sua equipe na principal divisão da Inglaterra. Joga pelo clube até os dias atuais.

Seleção nacional
O jogador nasceu na Inglaterra, porém é naturalizado irlandês e atua na Seleção da Irlanda.

Em 2004, foi convocado pela primeira vez para integrar a Seleção Irlandesa, fazendo parte da equipe sub-21. Esteve nessa categoria até 2006.

No mesmo ano de 2006, integrou a equipe B da Irlanda, onde jogou uma partida.

Desde 2009, é jogador da equipe principal irlandesa.

Títulos
Luton Town

Football League One: 2004-05

Wolverhampton

Football League Championship: 2008-09

Ligações externas
 Perfil do jogador no site do Wolverhampton (em inglês)

Naturais de Luton
Futebolistas da Irlanda
Futebolistas do Luton Town F.C.
Futebolistas do Wolverhampton Wanderers F.C.